Havoc puede referirse a:

 Havoc, apodo del cantante Kejuan Muchita, del grupo Mobb Deep.
 Havoc, una película de 2005 dirigida por Barbara Kopple. 
 Havoc, película de 2022 de Netflix dirigida por Gareth Evans y protagonizada por el actor Tom Hardy.